Мефодьев, Александр Иванович (псевдоним Сантар Аксар) (род. 1938) — чувашский писатель, литературный критик, поэт, кандидат филологических наук (1984).

 Мефодьева
 Мефодьева, Екатерина Андреевна (1908—1994) — заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мячом и баскетболу (1946).
 Мефодьева, Майя Павловна — советский химик, в 1967 году совместно с А. Д. Гельман и Н. Н. Кротом получила нептуний и плутоний в семивалентном состоянии.